Stati Uniti d'America
 Woodmere – census-designated place della Parrocchia di Jefferson, Louisiana
 Woodmere – census-designated place della Contea di Nassau, New York
 Woodmere – villaggio della Contea di Cuyahoga, Ohio